Əzizov (in der weiblichen Form Əzizova; kyrillisch Азизов) ist der Familienname folgender Personen:
 Akif Əzizov (1943–2016), aserbaidschanischer Chemiker
 Azad Azizov (* 1983), Profiboxer
 Emin Əzizov (* 1984), aserbaidschanischer Ringer 
 Fəridə Əzizova (* 1995), aserbaidschanische Taekwondoin
 İbrahim Əzizov (* 1947), aserbaidschanischer Biologe
 Ramin Əzizov (* 1988), aserbaidschanischer Taekwondoin